La  des Critics' Choice Movie Awards, décernés par la Broadcast Film Critics Association, a eu lieu le , et a récompensé les films sortis en 2005.

Palmarès

Meilleur film 
 Le Secret de Brokeback Mountain  Truman Capote
 De l'ombre à la lumière
 The Constant Gardener
 Collision
 Good Night and Good Luck
 King Kong
 Mémoires d'une geisha
 Munich
 Walk the Line

 Meilleur acteur 
 Philip Seymour Hoffman pour le rôle de Truman Capote dans Truman Capote
 Russell Crowe pour le rôle de Jim Braddock dans De l'ombre à la lumière
 Terrence Howard pour le rôle de DJay dans Hustle et Flow
 Heath Ledger pour le rôle de Ennis del Mar dans Le Secret de Brokeback Mountain
 Joaquin Phoenix pour le rôle de Johnny Cash dans Walk the Line
 David Strathairn pour le rôle de Edward R. Murrow dans Good Night and Good Luck

Meilleure actrice 
 Reese Witherspoon pour le rôle de June Carter dans Walk the Line
 Joan Allen pour le rôle de Terry Wolfmeyer dans Les Bienfaits de la colère
 Judi Dench pour le rôle de Laura Henderson dans Madame Henderson présente
 Felicity Huffman pour le rôle de Bree dans Transamerica
 Keira Knightley pour le rôle de Elizabeth Bennet dans Orgueil et Préjugés
 Charlize Theron pour le rôle de Josey Aimes dans L'Affaire Josey Aimes

Meilleur acteur dans un second rôle 
 Paul Giamatti pour le rôle de Joe Gould dans De l'ombre à la lumière 
 George Clooney pour le rôle de Bob Barnes dans Syriana
 Kevin Costner pour le rôle de Denny Davies dans Les Bienfaits de la colère
 Matt Dillon pour le rôle de l'Officier Ryan dans Collision
 Jake Gyllenhaal pour le rôle de Jack Twist dans Le Secret de Brokeback Mountain
 Terrence Howard pour le rôle de Cameron dans Collision

Meilleure actrice dans un second rôle 
 Amy Adams pour le rôle d'Ashley Johnsten dans Junebug  
 Michelle Williams pour le rôle de Alma del Mar dans Le Secret de Brokeback Mountain 
 Maria Bello pour le rôle d'Edie Stall dans A History of Violence
 Catherine Keener pour le rôle de Nelle Harper Lee dans Truman Capote
 Frances McDormand pour le rôle de Glory dans L'Affaire Josey Aimes
 Rachel Weisz pour le rôle de Tessa Quayle dans The Constant Gardener

Meilleur jeune acteur 
 Freddie Highmore pour le rôle de Charlie dans Charlie et la Chocolaterie 
 Jesse Eisenberg pour le rôle de Walt Berkman dans Les Berkman se séparent
 Alex Etel pour le rôle de Damian dans Millions
 Owen Kline pour le rôle de Frank Berkman dans Les Berkman se séparent
 Daniel Radcliffe pour le rôle de Harry Potter dans Harry Potter et la Coupe de feu

Meilleure jeune actrice 
 Dakota Fanning pour le rôle de Rachel Ferrier dans La Guerre des mondes 
 Flora Cross pour le rôle de Eliza dans Les Mots retrouvés
 Georgie Henley pour le rôle de Lucy Pevensie dans Le Monde de Narnia : Le Lion, la Sorcière blanche et l'Armoire magique
 AnnaSophia Robb pour le rôle d'Opal dans Winn-Dixie mon meilleur ami
 Emma Watson pour le rôle de Hermione Granger dans Harry Potter et la Coupe de feu

Meilleure distribution 
 Collision
 Good Night and Good Luck
 Sin City
 Syriana

Meilleur réalisateur 
 Ang Lee - Le Secret de Brokeback Mountain
 George Clooney - Good Night and Good Luck
 Paul Haggis - Collision
 Ron Howard - De l'ombre à la lumière
 Peter Jackson - King Kong
 Steven Spielberg - Munich

Meilleur scénariste 
 Paul Haggis et Bobby Moresco - Collision
 Noah Baumbach - Les Berkman se séparent
 George Clooney et Grant Heslov - Good Night and Good Luck
 Dan Futterman - Truman Capote
 Larry McMurtry et Diana Ossana - Le Secret de Brokeback Mountain

Meilleur film étranger 
   (功夫) •  2046 • 
 Caché • 
 Old Boy (올드보이) • 
 Paradise Now • 

 Meilleur film de famille 
 Le Monde de Narnia : Le Lion, la Sorcière blanche et l'Armoire magique  Charlie et la Chocolaterie
 Harry Potter et la Coupe de feu
 Dreamer

 Meilleure comédie 
 40 ans, toujours puceau  Kiss Kiss Bang Bang
 Madame Henderson présente
 Les Producteurs
 Serial noceurs

 Meilleur film d'animation 
 Le Mystère du lapin-garou
 Chicken Little
 Les Noces funèbres
 Le Château ambulant
 Madagascar

Meilleur téléfilm 
 Into the West  No Direction Home
 Rome
 Warm Springs

 Meilleur documentaire 
 La Marche de l'empereur  Enron – The Smartest Guys in the Room
 Grizzly Man
 Un... deux... trois dansez
 Murderball

 Meilleure musique de film 
 "Hustle et Flow", interprétée par Terrence Howard - Hustle et Flow 
 "A Love That Will Never Grow Old", interprétée par Emmylou Harris - Le Secret de Brokeback Mountain
 "Same in Any Language", interprétée par I Nine - Rencontres à Elizabethtown
 "Seasons of Love", interprétée par Tracie Thoms, Jesse L. Martin et les acteurs - Rent
 "Travelin' Thru", interprétée par Dolly Parton - Transamerica

Meilleur compositeur 
 John Williams pour la composition de la bande originale de Mémoires d'une geisha

Freedom Award 
 George Clooney - Good Night and Good Luck

Récompenses et nominations multiples

Nominations multiples 
 Films
7 : Le Secret de Brokeback Mountain
6 : Collision
4 : Truman Capote, Harry Potter et la Coupe de feu
3 : De l'ombre à la lumière, Walk the Line, Good Night and Good Luck
2 : The Constant Gardener, King Kong, Munich, Mémoires d'une geisha, Hustle et Flow, Les Bienfaits de la colère, Syriana, Les Berkman se séparent, Charlie et la Chocolaterie, Le Monde de Narnia : Le Lion, la Sorcière blanche et l'Armoire magique

Personnalités
2 : Daniel Radcliffe, Paul Haggis

Récompenses multiples 
2/7 : Le Secret de Brokeback Mountain
2/6 : Collision

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Critics' Choice Movie Awards
 Broadcast Film Critics Association
  des Oscars
  des Golden Globes
  des Screen Actors Guild Awards

Liens externes 
  Site officiel de la Broadcast Film Critics Association
  Les Critics' Choice Movie Awards par année sur l'Internet Movie Database

Critics' Choice Movie Awards
Critics' Choice Movie Awards par année
Critics' Choice Movie Awards
Critics' Choice Movie Awards